Серка может означать:
 Серка — топлёная смола хвойных деревьев;
 Серка — детёныш тюленя в возрасте до года;
 Серка — то же, что жиропот;
 Серка — животное (птица) серой масти (серого оперения).
 Серка — деревня в Локнянском районе Псковской области, Подберезинская волость 
 Серка — левый приток Волги (район села Сера Мышкинского района Ярославской области)

Примечания